Гедехен — немецкая фамилия.

 Гедехен, Адольф Александрович (1805—1884) — медик Российской империи, профессор и директор Санкт-Петербургского повивального института.
 Гедехен Готлиб-Эрнст Викторович (1844 — после 1911) — российский цензор.